Skolelinux, également nommé Debian Edu, est un projet open source créé par des développeurs de la distribution GNU/Linux Debian, repris depuis lors par une équipe norvégienne. Cette distribution peut-être utilisée pour installer un serveur ou un poste de travail, et fournit un ensemble de logiciels pour les écoles — basé sur leurs besoins et leurs ressources.

Ce projet vise aussi à simplifier la maintenance des équipements informatiques, en proposant une solution de client léger, qui facilite la maintenance, réduit les coûts et permet l'utilisation de vieux matériels informatiques.

Le gouvernement norvégien a énormément participé à ce projet, et de très nombreuses écoles primaires norvégiennes ont utilisé ce système d'exploitation. Traduit en de nombreuses langues, Skolelinux a vu naître depuis plusieurs projets nationaux, notamment en allemand et en français. Le projet français a été sponsorisé par l'Union Européenne grâce au travail et au soutien de la communauté Emmaüs de Forbach.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des LiveCD
Autres distributions, orientées "client/serveur" pour l'éducation (par ordre alphabétique) :
 AbulÉdu , idem
 Edubuntu, basée sur Ubuntu
 EduLinux , basée sur Mandriva
 Edutice , basée sur Mandriva
 SambaEdu , basée sur Debian
Autres distributions, orientées "poste de travail" pour l'éducation (par ordre alphabétique) :
 ASRI Edu  , basée sur Puppy Linux
 Eduknoppix , basée sur Knoppix
 Freeduc-cd , basée sur Knoppix
 PrimTux , basée sur Debian

Liens externes 
   
  
  
  

Distribution dérivée de Debian
Logiciel éducatif
Logiciel libre sous licence GPL